Koninklijke Bibliotheek :
 Koninklijke Bibliotheek (Nederland), bibliothèque royale des Pays-Bas 
 Koninklijke Bibliotheek van België, bibliothèque royale de Belgique